Drum Island ist der Name folgender Inseln: 

 in Antarktika
 Drum Island (Antarktika), eine der Svennerøyane in der Prydz Bay des Prinzessin-Elisabeth-Lands

 in den Vereinigten Staaten:
 Drum Island (Florida)
 Drum Island (Louisiana)
 Drum Island (Maine)
 Drum Island (Maryland)
 Drum Island (New Jersey)
 Drum Island (South Carolina)